Аматенанго де ла Фронтера има више значења:

 Општина Аматенанго де ла Фронтера (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматенанго де ла Фронтера (Аматенанго де ла Фронтера, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику